Niemcy:
 Holste – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Osterholz

Osoby:
 Heinrich Holste – niemiecki polityk
 Lukas Holste – niemiecki geograf